Grohar je lahko:
 Grohar, priimek več znanih ljudi
 Grohar, umetniški klub v Mariboru